Sanggau est une ville indonésienne du Kalimantan occidental dans l'île de Bornéo, chef-lieu du kabupaten homonyme. Elle est située sur la rive droite du cours moyen du fleuve Kapuas, à environ  à l'intérieur des terres.

Elle est également le siège du diocèse de Sanggau avec la Cathédrale du Sacré-Cœur de Jésus.

Ville à Kalimantan
Kalimantan occidental
Ville portuaire en Indonésie